CDC — многозначный термин:

 CDC (MFC) — класс из библиотеки Microsoft Foundation Classes, отвечающий за объекты контекста устройства (class of device-context objects)
 Control Data Corporation — американская компания-производитель вычислительной техники (1960-е - 1980-е)
 CDC 6400 — мейнфрейм, компьютер «семейства CDC 6000», созданный компанией Control Data Corporation.
 CDC 6600 — первый в мире суперкомпьютер.
 CDC KRONOS — операционная система с возможностью работы в режиме разделения времени.
 CDC NOS — операционная система с возможностью работы в режиме разделения времени.
 CDC SCOPE — название ряда операционных систем компании Control Data Corporation.
 CDC — IATA-код аэропорта города Cedar City, штат Юта, США (см. список аэропортов штата Юта)
  — финансовое учреждение Франции, в 2009—2010 году в списке 50 самых надёжных банков мира, публикуемом журналом Global Finance, располагающееся на 2 месте.
 Centers for Disease Control and Prevention — Центры по контролю и профилактике заболеваний США
 Centre for Disease Control — правительственные агентства некоторых стран со сходными функциями
 Connected Device Configuration — стандарт конфигурации Java для построения приложений Java ME на КПК и различных цифровых устройствах
 USB communications device class — составной класс устройства USB, использующийся чаще всего для модемов и адаптеров Ethernet
 Convergència Democràtica de Catalunya — партия «Политическая Конвергенция Каталонии», Испания
 Cri-Du-Chat Syndrome — синдром кошачьего крика, наследственная болезнь (синонимы: болезнь кошачьего крика, синдром Лежена)
 Community of democratic choice — Содружество демократического выбора — «сообщество демократий балто-черноморско-каспийского региона» — организация, альтернативная СНГ, учреждённая 2 декабря 2005 года на учредительном форуме в Киеве (Украина)
 Change Data Capture — механизм извлечения измененных данных с минимальной нагрузкой на БД
 CULT OF THE DEAD COW — хакерское сообщество известное миру по BO2K

Ссылки